Сванте Самуэл Мурбек (, 20 октября 1859 — 26 мая 1946) — шведский ботаник, профессор ботаники, директор ботанического сада в Лунде.

Биография 
Сванте Самуэл Мурбек родился 20 октября 1859 года.

В 1879 году он был студентом в Лунде, а в 1891 году получил степень доктора философии и стал доцентом кафедры ботаники. Сванте Самуэл был помощником хранителя в Шведском музее естественной истории в Стокгольме, а также профессором ботаники и директором ботанического сада в Лунде (1902). Он внёс вклад в изучение флоры Скандинавии и исследовал группы видов растений; позже Сванте Самуэл занимался исследованиями сосудистых форм растений. Мурбек совершил несколько поездок за границу: в Норвегию (1884), Боснию и Герцеговину (1889), Алжир и Тунис (1896, 1903 и 1908). Он описал более 400 видов растений.

Сванте Самуэл Мурбек умер 26 мая 1946 года.

Научная деятельность 
Сванте Самуэл Мурбек специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
 1892. Studien über Gentianen aus der Gruppe Endotrichae Froel. Ed. Impr. de I. Marcus. 22 pp.
 1894. Neue oder wenig bekannte Hybriden in dem botanischen Garten Bergielund et Hortus bergianuse, beobachtet von Sv. Murbeck. Ed. Impr. de I. Marcus. 21 pp.
 1900. Ueber den Bau und die Entwickelung von Dictyosiphon foeniculaceuse Huds. Grev. Ed. J. Dybwad. 28 pp.
 1901. Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei eAlchemilla arvensise L. Scop. und das Wesen der Chalazogamie. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 20 pp.
 1902. Ber Anomalien im Baue des Nucellus und des Embryosackes bei parthenogenetischen Arten der Gattung Alchemillae. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 11 pp.
 1902. Ber die Embryologie von Ruppia rostellatae Koch. Ed. Kungl. boktryckeriet. 21 pp.
 1906. Bidrag till Pterantheernas morphologi. Ed. Ohlssons boktryckeri. 20 pp.
 1907. Die Vesicarius-Gruppe der Gattung et Rumexe, von Sv. Murbeck. Ed. H. Ohlssons Buchdruckerei. 31 pp.
 1914. Ueber die Baumechanik bei Aenderungen im Zahlenverhältnis der Blüte. Ed. H. Ohlsson. 36 pp.
 1915. Zur Morphologie und Systematik der Gattung et Alchemillae. Ed. H. Ohlsson. 16 pp.
 1916. Ueber die Organisation, Biologie und verwandtschaftlichen Beziehungen der Neuradoideen. Ed. H. Ohlsson. 29 pp.
 1919. Beiträge zur Biologie der Wüstenpflanzen. Ed. O. Harrassowitz
 1921. Sur quelques espèces nouvelles ou critiques des genres Celsia et Onopordon. Ed. C.W.K. Gleerup. 18 pp.
 1922. Contributions à la connaissance de la flore du Maroc. I. Ptéridophytes, Légumineuses. Ed. C.W.K. Gleerup.
 1925. Plantes du Sahara algérien récoltées par Th. Orre, déterminées par Sv. Murbeck. Ed. C.W.K. Gleerup. 9 pp.
 1891. Kenntniss Beiträge zur Flora von der Südbosnien und der Herzegovina. Ed. Aus Lunds universitets årsskrift, t. 27. 192 pp.
 1892. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. Ed. Berlingska Boktrykkeri. 182 pp.
 1892. Tvenne Asplenier, deras affiniteter och genesis. Ed. Berlingska boktrykkeri och stilgjuteriaktiebolage. 45 pp.
 1897. Contributions à la connaissance des Renonculacées-Cucurbitacées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 126 pp.
 1898. Contributions à la connaissance des Primulacées-Labiées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 45 pp.
 1899. Contributions à la connaissance des Plombaginées-Graminées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 32 pp.
 1900. Contributions à la connaissance des Graminées-Polypodiacées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. d'E. Malmström. 38 pp.
 1901. Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 46 pp.
 1905. Contributions à la connaissance de la flore du nord-ouest de l'Afrique, et plus spécialement de la Tunisie. 2e série. Ed. Impr. de H. Ohlsson. 40 pp.
 1905. Contributions à la connaissance de la flore du nord-oues de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. 2e série suite. Ed. Impr. de H. Ohlsson. 83 pp.
 1912. Untersuchungen über den Blütenbau der Papaveraceen. Berlín Almqvist och Wiksell. 168 pp. 28 planchas & 39 ils. en texto
 1918. Ueber staminale Pseudapetalie und deren Bedeutung für die Frage nach der Herkunft der Blütenkrone. Ed. H. Ohlsson. 59 pp.
 1923. Contributions à la connaissance de la flore du Maroc. II. Géraniacées, Composées. Ed. C.W.K. Gleerup. 68 pp.
 1933. Monographie der Gattung Verbascum. Lund, 630 pp.

 Примечания 

 Литература 
 Carl Skottsberg: Kungliga Svenska Vetenskapsakademien: Personförteckningar 1916—1955'' (1957), sid. 8.

Ссылки 
 1383—1384 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 18. Mekaniker — Mykale): Svante Samuel Murbeck
 Monographie der Gattung Verbascum

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Члены Шведской королевской академии наук